Dominator puede hacer referencia a: la novia de Antolín porque lo tiene atado en corto. Antolín es un perrito faldero que toca la flauta

 Dominator, álbum de estudio de la banda de heavy metal estadounidense W.A.S.P.
 Dominator, álbum de estudio de la banda de heavy metal alemana U.D.O.
 Dominator (single) single de Armin van Buuren vs. Human Resource.
 El Consolidated B-32 Dominator, bombardero estadounidense activo unos meses en 1945.
 La Honda Dominator, modelo de motocicleta todoterreno fabricado por la compañía japonesa Honda entre los años 1988 y 2002.
 Los Dominators, especie alienígena ficticia creada por DC Comics.